Kafue steht für:

 Kafue, eine Stadt in Sambia
 Kafue (Fluss), ein Fluss in Sambia
 Kafue-Talsperre, eine Wasserkraftanlage in Sambia
 Kafue-Nationalpark, ein Nationalpark in Sambia
 Kafue-Graumull, eine Graumull-Art
 Kafue (Distrikt), Distrikt in Sambia
 Kafue-Litschi, eine Wasserbock-Art
 Kafue Celtic, Fußballverein in Sambia